Tarzan kan avse:

 Tarzan – en litterär figur skapad av Edgar Rice Burroughs

Romaner
För en lista av romaner om Tarzan av Burrough, se Tarzanserien av Edgar Rice Burroughs
 Tarzan of the Apes – Burroughs roman från 1912
 Tarzan at the Earth's Core – roman skriven av Edgar Rice Burroughs, och utgiven 1930

Filmer 
För en lista av filmer, se Tarzan (filmer)
 Tarzan från apornas land – stumfilm från 1918
 Tarzan (film, 1999) – animerad film av Walt Disney Pictures från 1999
 Tarzan & Jane
 Tarzan (musikal) – musikal skriven av Phil Collins
 Tarzan (TV-serie, 1966) – amerikansk TV-serie från 1966
 Tarzan (TV-serie, 2003) – amerikansk TV-serie från 2003

Personer
 Michael Heseltine (född 1933), brittisk politiker som fick sitt smeknamn på grund av hans hår och åtaganden inom det brittiska underhuset–
 Stefan Melander (född 1957), svensk travtränare och travkusk, fick namnet på grund av tempot han for fram mellan uppdragen på travbanorna

Företag
 AutoVAZ – biltillverkare från Ryssland